IPER est un sigle pouvant signifier:
 Indisponibilité périodique pour entretien et réparation, un terme utilisé par la Marine nationale française pour l’entretien de ses navires ;
 Institut pastoral d'études religieuses, un centre de formation et de recherche de l'Université catholique de Lyon ;
 IPER, un groupe de grande distribution italien exploitant des magasins au format hypermarché.